В музыке
 Aftermath — альбом группы The Rolling Stones.
 Aftermath — альбом Эми Ли.
 The Aftermath — ингушская музыкальная группа.
 «Aftermath» — песня трип-хоп-музыканта Tricky.
 «Aftermath» — песня Адама Ламберта.
 «Aftermath» — песня рок-группы Muse.
 Aftermath Entertainment — лейбл звукозаписи.
 Dr. Dre Presents… The Aftermath — первый альбом, вышедший на этом лейбле.
Названия компьютерных игр
 Half-Life 2: Aftermath — бывшее название игры Half-Life 2: Episode One.
 UFO: Aftermath — компьютерная игра 2003 года.
 Romero's Aftermath — компьютерная игра 2015 года.
В кинематографе
 «Последствия» () — научно-популярный документальный сериал National Geographic Channel 2010 года.
 «После смерти» () — короткометражный фильм 1994 года.
 «Последствия» () — американский драматический триллер 2017 года.
 «Dead Space: Последствия» (англ. Dead Space: Aftermath) — анимационный фильм 2011 года, входящий в серию игр Dead Space.